As carruagens terão aparecido no século XIII a.C., para o uso militar. Foram usadas na Roma Antiga, no século I a.C., embora o veículo de transporte habitual fosse a liteira, que continuou a ser usada nos séculos seguintes.

No século XVI as carruagens voltaram a ser utilizadas, inicialmente limitadas às classes mais altas da sociedade, em especial monarcas. No século XVII as suspensões melhoraram e por conseguinte as carruagens também. Eram mais rápidas, leves e variadas. Carpinteiros, pintores, entalhadores, douradores, envernizadores e vidraceiros trabalhavam na construção dos vários tipos de carruagem.

No início do século XX as carruagens quase deixaram de existir com o aparecimento dos automóveis.

Carruagens